Ранчо де лос Родригез има више значења:

 Ранчо де лос Родригез (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо де лос Родригез (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику